Un appelant (jansénisme) est, au , un ecclésiastique qui appelle à la réunion d'un concile général sur la question de la Bulle Unigenitus.
 Un appelant (chasse) est un animal ou un objet imitant l'aspect d'un animal, en particulier un pigeon ou un canard, destiné à attirer des congénères sauvages pour la chasse.
 Un appelant est une partie qui fait appel d'une décision en justice.

Voir aussi 
 Lords Appellant, un groupe de nobles anglais puissants qui dépossédèrent le roi Richard II d'Angleterre.